Toponímia
 Anglaterra
 Bray (Anglaterra), Berkshire
 Irlanda
 Bray (Irlanda), ciutat del comtat de Wicklow.
 França
 Pays de Bray, regió natural.
 Bray (Eure), municipi situat al departament de l'Eure (Alta Normandia)
 Bray (Saona i Loira), municipi situat al departament de Saona i Loira (Borgonya)
 Bray-Dunes, municipi situat al departament del Sena i Marne (Illa de França)
 Bray-sur-Seine, municipi situat al departament Nord (Nord – Pas-de-Calais)
 Bray-et-Lû, municipi situat al departament de Val-d'Oise (Illa de França)
 Bray-sur-Somme, municipi situat al departament del Somme (Picardia) 
 Bray-lès-Mareuil, municipi situat al departament del Somme (Picardia) 
 Bray-Saint-Christophe, municipi situat al departament l'Aisne (Picardia)
 Estats Units
 Bray (Oklahoma)
Onomàstia
 Salomon de Bray, pintor i arquitecte neerlandès.